ARPA eller arpa har flere betydninger:
 ARPA (virksomhed)
 Advanced Research Projects Agency – omdøbt til Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i 1972.
 .arpa